Список видов, входящих в род 

По данным сайта The Plant List, род Дендробиум содержит 1523 вида.

См. также 
 Виды рода Дендрохилум

Примечания

Ссылки 
 Дендробиум на сайте The Plant List

Дендробиум
Дендробиум